Triqui steht für:
 Trique, eine Ethnie in Mexiko
 Triqui-Sprache, eine Otomangue-Sprache in Mexiko, gesprochen von der Ethnie der Triqui (Trique)
 Brahim Triqui (* 1968), marokkanisch-deutscher Taekwon-Do-Sportler